Тютрюмов — фамилия; имеет женскую форму Тютрюмова.

 
 Тютрюмов, Анатолий Николаевич (1921—1989) — советский военнослужащий, лётчик, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Тютрюмов, Игорь Матвеевич (1855—1943) — русский юрист-цивилист, сенатор, член Государственного совета, профессор Тартуского университета.
 Тютрюмов, Никанор Леонтьевич (1821—1877) — художник, академик Императорской Академии художеств.

См. также 
 Тютрюмово